Вега РМ-252С — стереофоническая магнитола, серийно выпускалась Бердским ПО "Вега" с 1985 года по 1995 год. Серийный выпуск данной модели был запущен раньше, чем модели РМ-251С.

С 1992 года выпуск сократился до мелких серий. Судя по техническому прогрессу, это на середину 1980-х более новая замена магнитофонам Тоника-310 стерео и Вильма-311 стерео. В домашней эксплуатации в середине 1980-х стационарные кассетные магнитофоны меняли на портативные магнитолы.

Технические характеристики 
Коэффициент детонации ±0,3%.

Максимальная выходная мощность 2х2 Вт.

Диапазон частот 63...12500 Гц.

Отношение сигнал/шум 48 дБ.

Габариты - 500х140х114 мм. Вес 2,9 кг.

Устройство 
От розетки магнитола получает ток через внешний блок питания, расположенный снаружи слева на боку. 

Встроенный радиоприёмник рассчитан на приём в следующих диапазонах: ДВ (длинные волны), СВ (средние волны), КВ (короткие волны) и УКВ (ЧМ – ультракороткие волны). Имеется также светодиодный индикатор ЧМ-стереосигнала. Также на магнитоле имеется функция записи фонограмм на магнитную ленту в кассетах МК-60 (но не более, чем МК-90) и последующего их воспроизведения. В левом кармане стоит японский лентопротяжный механизм фирмы Tanashin с автореверсом и также имеется автостоп на воспроизведение при заднем направлении ленты. В правом кармане Б имеется китайский лентопротяжный механизм с полным автостопом.
Имеется светодиодный индикатор уровня сигнала воспроизведения, 4-полосный эквалайзер, индикатор режима стерео, обычная и высокоскоростная перезапись, последовательное воспроизведение кассет, начиная с кармана А и заканчивая карманом Б, синхронный пуск обоих лентопротяжных механизмов при запуске на перезапись. К магнитоле можно подключить стереонаушники.

Неудачные перспективы 
Магнитола Вега РМ-252С, является первой магнитолой с двумя лентопротяжными механизмами. Функция автореверса использует переворачивающуюся головку, нет функции полного автостопа, автостоп имеется только на воспроизведение в направлении назад. В кармане Б был автопоиск по паузам и полный автостоп. В первых модификациях применяли устройство звукового вывода на микросборках собственного производства, имеется функция автоматического переключения звука между карманами. Усилитель нижней частоты и встроенный радиоприёмник выполнены изначально по оригинальной схеме, но компоновка плат под новую модель позже изменилась. Также имеется индикатор уровня воспроизводимого сигнала. В радиоприёмнике ''Вега РП-245'' применяли такую же плату приёмника, как в данной магнитоле. В 1993 году магнитола была модернизирована и стала называться ''Вега РМ-252-2С'' незадолго до её снятия с производства. Конструкция упрощена, убраны микросборки в устройстве звукового вывода, переключение между карманами А и Б стало с помощью кнопки. Упразднён индикатор уровня воспроизводимого сигнала. Звучание магнитолы значительно ухудшилось. Хотя внешне магнитола не изменилась и осталась с прежним наименованием. Внешне магнитола отличается другими функциями кнопок. Металлическую табличку с логотипом ''Вега'' на передней панели заменили на надпись ''Вега'', которую наносили краской. В самой последней модификации той же магнитолы вместо японских  лентопротяжных механизмов применены два одинаковых китайских  лентопротяжных механизма, за исключением функции записи на кармане А, которая имеется на кармане Б.

Интересные факты 
● На сайте http://www.rw6ase.narod.ru/00/ml_kp/wega_rm252s.html пишут, что серийный выпуск магнитолы был начат в 1993 году. А на сайте http://vega-brz.ru/products/865545 пишут, что выпуск начат в 1991 году. На самом деле выпуск начали в 1985 году. 

● Магнитола Вега РМ-252С была выпущена раньше, чем Вега РМ-251С.

● Магнитолы Вега РМ-252С с 1987 года выпускались средними массами, а с 1992 года серийный выпуск снизился.

● Магнитолы Вега РМ-252С пришли в домашнюю эксплуатацию на смену магнитофонам Тоника-310 стерео, снятым с производства в 1982 году и Вильма-311 стерео, снятым с производства в декабре 1985 года.

● Советская магнитола Вега РМ-252С частично является аналогом японских магнитол SHARP WQ-267Z/-268Е и SHARP QT-Y3/4. Причём, SHARP QT-Y4 — первый опытный образец, выпущенный в июле 1984 года и основа дальнейшего SHARP WQ-267Z. Он имеет четыре светодиода, автореверс и таймер в отличие от массового SHARP WQ-267Z, который совсем не имеет светодиодов, таймера и автореверса. У магнитолы Вега РМ-252С также отсутствуют ВЧ-пищалки, имеющиеся на магнитолах SHARP WQ-267Z/-268Е и SHARP QT-Y3/4.

● Через 2 года после запуска серийного выпуска магнитолы Вега РМ-252С, в 1987 году в СССР в продаже появились японские магнитолы SHARP WQ-267Z, которыми постепенно вытесняли все советские магнитофоны и магнитолы к моменту распада СССР. Магнитолы, например, SHARP WQ-267Z в 1987 году были приняты за идеальную перспективу.

● На магнитолах Вега РМ-252С в СССР впервые не ставили на корпусе показатель госцены, серийный номер и год выпуска. Это писали только на упаковочной коробке данной магнитолы.

● На магнитолу Вега РМ-252С гарантийный талон не вписывали непосредственно в её родное Руководство по эксплуатации, он шёл отдельно.

● На магнитолах не очень редко ставили «опечатку» года выпуска: писали год выпуска, который настал уже после снятия с производства. На самом деле это просто год окончания сборки текущего экземпляра перед его вывозом на склад, так как серийный выпуск завершён, но сборка продолжалась, пока комплектующие не закончились на складе.

● Магнитола Вега РМ-252С в 1985 году была более востребована, чем морально устаревшие в то время кассетные магнитофоны, например: Вильма-311 стерео и ему подобные.

Магнитофоны СССР